Коул, Майкл (род. 1968; настоящее имя Майкл Шон Коултхард) — американский комментатор рестлинга, телеведущий, актёр озвучивания и журналист.
 Коул, Майкл (род. 1938) — американский профессор коммуникации и психологии.
  (род. 1940) — американский актёр кино и телевидения.
  (1933—2001) — английский телесценарист и детский писатель.
  (род. 1943) — журналист Би-би-си, «Королевский корреспондент», позднее — начальник отдела по связям с общественностью универмага Harrods, представитель его владельца — миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.